Сансони () — фамилия. Известные носители:
 Сансони, Гульельмо (1896—1974) — итальянский художник-футурист, один из основателей аэроживописи.
 Сансони, Себастьен (род. 1978) — французский футболист, защитник израильского клуба «Маккаби» (Петах-Тиква).

См. также 
 Сансоне
 Сансон
 Самсон